Sten Rudberg kan syfta på:

* Sten Rudberg (1887–1959), svensk företagsledare
 Sten Rudberg (1917–1996), svensk geograf